Wilhelm Bäumer ist der Name folgender Personen:

* Wilhelm Bäumer (Geistlicher) (1783–1848), deutscher protestantischer Theologe
 Wilhelm Bäumer (Architekt) (1829–1895), deutscher Architekt

Siehe auch:
 Willem Bäumer (1903–1998), deutscher Architekt und Hochschullehrer